Пла́нковская мо́щность (или пла́нковская свети́мость; обозначается  или ) — единица измерения мощности (а также светимости) в планковской системе единиц. Численно равняется планковской энергии , делённой на планковское время :

  Вт,

где  — скорость света,
  — гравитационная постоянная.

Это экстремально большая единица измерения. Она эквивалентна превращению в энергию 2,03·105 масс Солнца в секунду. Для сравнения, гамма-всплески, до открытия гравитационных всплесков считавшиеся самыми мощными из известных астрофизических взрывных событий, имеют пиковую светимость порядка , что меньше чем одна миллионная от планковской мощности. Светимость Солнца , или 1,06 .

В течение последних 20 микросекунд события GW150914, представлявшего собой слияние двух чёрных дыр массой около 30 масс Солнца, гравитационно-волновая светимость составляла около , или 0,001 планковской светимости. Общая электромагнитная светимость всех звёзд наблюдаемой Вселенной в 50 раз меньше, около 0,00002 планковской светимости.

Хотя название единицы содержит определение «планковская», она не включает в себя постоянную Планка и не зависит от квантовой механики. Однако планковская светимость часто возникает в виде коэффициента в формулах общей теории относительности, связанных с излучением гравитационных волн. Так, средняя мощность, излучаемая кеплеровской системой двух одинаковых тел массой  на круговой орбите радиусом , примерно равна

 

где  — гравитационный радиус тела,
  — орбитальная скорость тел.

Примечания

Ссылки 
 Космологическое начало мира. Изменяются ли мировые постоянные?
 Постнов К. А. Лекции по общей астрофизике для физиков. 1.5. Планковские единицы.

мощность
Единицы измерения мощности
Единицы измерения, названные в честь людей